Сисиньо (; 24 июня 1980, Прадополис, Сан-Паулу) — бразильский футболист, правый защитник. Полное имя — Сисеро Жуан де Сезаре (). Известность получил по выступлениям за бразильский «Сан-Паулу», испанский клуб «Реал Мадрид», итальянский клуб «Рома» и сборную Бразилии.

Карьера 
13 января 2011 года игрок перешёл в испанский клуб «Вильярреал» на правах аренды до конца сезона 2010/11.

21 июня 2012 года игрок подписал контракт с клубом «Спорт Ресифи» сроком на 1 год.

В марте 2018 года из-за проблем с коленом объявил о завершении карьеры футболиста.

Титулы и достижения 
В клубе:
 Победитель Кубка Либертадорес: 2005
 Чемпион мира среди клубов: 2005
 Чемпион Испании: 2007
 Кубок Италии: 2008
 Чемпион штата Сан-Паулу: 2005
 Обладатель «Серебряного мяча» (по версии журнала «Плакар»): 2005

В сборной:
 Обладатель Кубка конфедераций: 2005

Примечания

Ссылки 
 Сайт болельщиков
 
 
 
 

Родившиеся в штате Сан-Паулу
Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Ботафого»
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Спорт Ресифи»
Игроки ФК «Сивасспор»
Игроки ФК «Бразильенсе»